Drosophila seguyi är en artundergrupp inom släktet Drosophila, undersläktet Sophophora och artgruppen Drosophila montium, som innehåller sju artkomplex.

Lista över arter i artundergruppen

Artkomplexet bocqueti
 Drosophila bocqueti
 Drosophila burlai
 Drosophila chauvacae

Artkomplexet jambulina
 Drosophila bhagamandalensis
 Drosophila jambulina

Artkomplexet megapyga
 Drosophila baucipyga
 Drosophila eupyga
 Drosophila megapyga

Artkomplexet nikananu
 Drosophila dictena
 Drosophila dossoui
 Drosophila nikananu
 Drosophila phyale
 Drosophila xanthia

Artkomplexet seguyi
 Drosophila chocolata
 Drosophila curta
 Drosophila malagassya
 Drosophila seguyi

Artkomplexet tsacasi
 Drosophila tsacasi
 Drosophila seguyiana

Artkomplexet vulcana
 Drosophila mylenae
 Drosophila vulcana

Övriga arter 
 Drosophila bakoue
 Drosophila davidi
 Drosophila diplacantha
 Drosophila greeni
 Drosophila ifestia
 Drosophila serrula

Kladogram

Källor 

Daggflugor
s
Artundergrupper